Садова Богдана Василівна (*1989) — майстер спорту України міжнародного класу з хокею на траві та індорхокею
 Садова Вікторія Вікторівна (*1976) — український журналіст, критик, сценарист, редактор, член Асоціації українських письменників

Садова — село, Оршанський район, Вітебська область

Садова — село, Калараський район

Населені пункти та їхні частини
 Садова — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Садова — село в гміні Ломянкі Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Садова — частина села Лососіна-Дольна в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Садова — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область

Садова — комуна, повіт Долж
 Садова — комуна, повіт Сучава
 Садова — село, повіт Долж, комуна Садова
 Садова — село, повіт Сучава, комуна Садова

Садова — село, Могилів-Подільський район, Вінницька область
 Садова — зупинний пункт Львівської залізниці на лінії  — Березовиця-Острів.
 Садова — зупинний пункт Південної залізниці на лінії  — .
 Садова — зупинний пункт Південно-Західної залізниці на лінії  — .
 Садова — зупинний пункт Південно-Західної залізниці на лінії  — .

Див. також 
 Садове
 Садова-Веке
 Садова-Ноуе
 Садова рута
 Садова вулиця
 Садова залізниця
 Садова сільська рада
 Садова (станція метро)
 Балка Садова (пам'ятка природи)

Примітки